Linha do tempo - representação gráfica de uma sequência cronológica de eventos.
Cronologia - ciência cuja finalidade é a de determinar as datas e a ordem dos acontecimentos.
Timeline (filme) - longa de 2003 sobre viagem no tempo.
Linha do Tempo (série) - título brasileiro da série FlashForward

Veja também 
Timeline

Desambiguações de transporte